Saint-Martial puede referirse a: 

 Saint-Martial, comuna francesa situada en Ardèche.
 Saint-Martial, comuna francesa situada en Cantal.
 Saint-Martial, comuna francesa situada en Charente.
 Saint-Martial, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 Saint-Martial, comuna francesa situada en Gard.
 Saint-Martial, comuna francesa situada en Gironda.